Generala puede referirse a:

 Generala, toque militar de alarma.
 Generala, un juego de dados.
 La generala, película mexicana de 1970.
 La Generala, zarzuela estrenada en 1912.